

Patronyme 

 Amrapali Dubey (née en 1987), actrice de cinéma indienne ;
 Nathalie Dubey (née en 1974), metteur en scène et actrice suisse ;
 Satyadev Dubey (1936-2011), acteur et scénariste indien.